Broken Bow est une expression anglaise qui se traduit en français par arc cassé.

Toponymie 

 Broken Bow, une localité du comté de Custer dans le Nebraska aux États-Unis ;
 Broken Bow, une localité du comté de McCurtain dans l'Oklahoma aux États-Unis ;
 Lac de Broken Bow, un lac artificiel dans le sud-est de l'Oklahoma ;
 Broken Bow Memorial Stadium, un stade de football américain où jouent les Broken Bow Savages.

Divers  
Broken Bow peut aussi désigner :
 Broken Bow, le titre original d'En avant toute : 1/2 et 2/2, le double-épisode pilote de la série télévisée Star Trek: Enterprise,selon la liste des épisodes de Star Trek: Enterprise ;
 Broken Bow Records, un label de musique country de Nashville dans le Tennessee ;
 Broken Bow High School, deux grandes écoles portent ce nom situées chacune aux deux localités citées plus haut ;
 Broken Bow, un groupe de musique folk de Lyon.